Björn Johansson – ciclista svedese
 Björn Johansson – hockeista su ghiaccio svedese
 Björn Johansson – pentatleta svedese
 Björn Johansson – pilota automobilistico svedese